«Revival» puede referirse a:

 Revival (2014), novela de Stephen King.
 Revival (2007), álbum de John Fogerty.
 Revival (2015), álbum de Selena Gomez.
 Revival Tour (2016), gira musical de Selena Gomez.
 Revival (2017), álbum de Eminem
 Revival (2018), álbum de Light the Torch